Королівство Саксонія () — держава, що існувала в 1806—1918 роках на території сучасної Німеччини. З 1871 р. Саксонія була частиною Німецької імперії, до її скасування після Першої світової війни. Столиця королівства Дрезден, а її сучасний наступник — Вільна держава Саксонія.

Історія 
До 1806 року Саксонія була частиною Священної Римської імперії, а правителі країни мали титул курфюрстів. Після поразки імператора Франца II в битві з Наполеоном під Аустерліцом, курфюрство за підтримки Франції стало незалежним королівством, а саксонський курфюрст Фрідріх Август III отримав титул короля Саксонії та ім'я Фрідріх Август I. У 1815 році, на Віденському конгресі, обговорювалося питання щодо статусу Саксонії. Франція рішуче заперечила приєднання Саксонії до Пруссії. Зрештою, конгрес висловився за розділ Саксонії. Саксонія втратила 40 % своєї території, включаючи Віттенберг — основне місто протестантської реформації. Крім того, Фрідріх-Август відмовився від прав на Герцогство Варшавське . В цьому ж році королівство доєдналося до Німецької конфедерації. Під час подій 1849 року король Фрідріх Август II відмовився визнати нову імперську конституцію; в Дрездені відбулося повстання; король з сім'єю сховався в фортеці Кенігштейн; війська, підкріплені прусськими батальйонами, зайняли Дрезден після кривавої розправи з народом (9 травня); почалися арешти, розшуки, процеси; тисячі обвинувачених були засуджені, але Фрідріх Август смертні вироки скасував, а решта покарання пом'якшив.

Під час Австро-прусської війни 1866 року, Саксонія боролася на боці Австрії. В цьому ж році Саксонія стала частиною Північнонімецької конфедерації — пруського сателіта. Після перемоги Пруссії в війні з Францією в 1871, Саксонія, як і інші члени союзу, стала частиною Німецької імперії на чолі з Вільгельмом I зберігаючи статус королівства. У 1918 році, в результаті поразки Німеччини у Першій світовій війні та після Листопадової революції, король Саксонії змушений був відректися від престолу, після чого Саксонія стала називатися вільною державою і увійшла до складу Веймарської республіки.

Список Королів Саксонії 
 Фридріх Август І (1806—1827).
 Антон І (1827—1836)
 Фридріх Август II (1836—1854)
 Йоганн І (1854—1873)
 Альберг І — (1873—1902)
 Георг І (1902—1904)
 Фрідріх Август III (1904—1918)

Джерела 
 Sachsen unter Friedrich August III./I.: Vom Kurfürstentum zum Königreich, I. 1. Das Kurfürstentum Sachsen 1768 bis 1806. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Inauguraldissertation. Ruprecht-Karls-Universität. Mannheim 2013, DNB 1044485728, S. 19.
 Sachsen unter Friedrich August III./I.: Vom Kurfürstentum zum Königreich, I. 1. Das Kurfürstentum Sachsen 1768 bis 1806. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 21.
 Sachsen unter Friedrich August III./I.: Vom Kurfürstentum zum Königreich, I. 2. Das Königreich Sachsen zwischen 1806 und 1812. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 23.
 Sachsen unter Friedrich August III./I.: Vom Kurfürstentum zum Königreich, I. 2. Das Königreich Sachsen zwischen 1806 und 1812. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 26.
 Sachsen unter Friedrich August III./I.: Vom Kurfürstentum zum Königreich, I. 1. Das Kurfürstentum Sachsen 1768 bis 1806. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 29.
 Mai bis Oktober 1813: Erneut im Bündnis mit Napoleon, VI. 1. Von der Rückkehr Friedrich Augusts I. nach Dresden bis zur Kriegserklärung Österreichs an Frankreich am 11. August 1813. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 120.
 Mai bis Oktober 1813: Erneut im Bündnis mit Napoleon, VI. 1. Von der Rückkehr Friedrich Augusts I. nach Dresden bis zur Kriegserklärung Österreichs an Frankreich am 11. August 1813. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 124.
 Die Verwaltungsreform unter Friedrich August III./I. In: Maria Görlitz: Parlamentarismus in Sachsen: Königtum und Volksvertretung im 19. und frühen 20. Jahrhundert. LIT Verlag, Münster 2011, (S. 15–36), S. 31.
 Kapitel V. Preußische Provinz Sachsen und Anhalt im 19. Jahrhundert. In: Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. C.H. Beck, 2008, ISBN 978-3-406-57286-9, S. 55.
 Der monarchische Verwaltungsstaat und seine Oppositionen. In: Alexa Geisthövel: Restauration und Vormärz 1815—1847. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2008, ISBN 978-3-506-76362-4, S. 14.
 Hubert Kiesewetter: Quellen zur historischen Statistik des Königreichs Sachsen im Industriezeitalter (1750—1914). In: Wolfram Fischer, Andreas Kunz: Grundlagen der Historischen Statistik von Deutschland: Quellen, Methoden, Forschungsziele. Springer Fachmedien, Wiesbaden 1991, ISBN 3-531-12246-0, S. 145.
 Der Beitritt Sachsens zum Deutschen Bund und die Umsetzung der Landesteilung, VI. 1. Der Beitritt des Königsreichs Sachsen zum Deutschen Bund. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 274.
 Der Beitritt Sachsens zum Deutschen Bund und die Umsetzung der Landesteilung, VI. 2. Die Umsetzung der sächsischen Teilung. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 276.
 Der Beitritt Sachsens zum Deutschen Bund und die Umsetzung der Landesteilung, VI. 2. Die Umsetzung der sächsischen Teilung. In: Isabella Blank: Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813—1815. Mannheim 2013, S. 278f.
 Anna Fabrice-Asseburg, Andrea Engi, Manfred Beyer: Alfred Graf von Fabrice. Die Familiengeschichte des königlich-sächsischen Staats- und Kriegsministers. Beyer Verlag Sachsen für Kultur und Geschichte, Dresden 2008, ISBN 978-3-9809520-8-8, S. 44–51.

Держави і території, засновані 1806
Новоісторичні держави Німеччини
Історичні держави Європи
Колишні королівства
 
Новітня історія Німеччини